Juta ist die obersorbische Version des Vornamens Jutta.

Juta ist der Name folgender Orte:
 Juta (Ungarn) 

Juta ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Carel Juta (1824–1886), holländisch-südafrikanischer Verleger, Buchhändler und Schwager von Karl Marx.
 Louise Juta (1821–1893), Ehefrau von Jan Carel Juta und Schwester von Karl Marx.

Juta ist auch
 ein siamesisches Längenmaß, siehe Juta (Einheit)
 die Abkürzung für Junges Theater in der Altstadt

Siehe auch:
 Yuta